Fernando Sor, Spaans gitarist
 Sor (muzikant), Nederlandse rapper/producer
 Sor (Ariège), plaats in Frankrijk
 Sor (rivier), rivier in Frankrijk